Ján Čapkovič − słowacki piłkarz
 Jozef Čapkovič − słowacki piłkarz
 Juraj Čapkovič
 Kamil Čapkovič − słowacki tenisista